Termenul de benzochinonă (C6H4O2) face referire la o chinonă care conține doar un singur nucleu benzenic. Există două benzochinone:

 1,4-benzochinonă, mai comună (denumită și para-benzochinonă, p-benzochinonă)
 1,2-benzochinonă, mai puțin comună (denumită și orto-benzochinonă, o-benzochinonă)

Referințe